788-й отдельный разведывательный артиллерийский дивизион Резерва Главного Командования — воинское формирование Вооружённых Сил СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.

Сокращённое наименование — 788-й орадн РГК.

История 

Сформирован на базе разведывательного артиллерийского дивизиона 12-го гв. пап 27  апреля 1942 года года в составе 55-й армии Ленинградского фронта.
В действующей армии с 27.04.1942 по 18.11.1942.
В ходе Великой Отечественной войны вёл артиллерийскую разведку в интересах артиллерии соединений 55-й армии  Ленинградского фронта.
18 ноября 1942 года приказом НКО СССР № 365 от 18.11.42г. преобразован в 3-й отдельный гвардейский разведывательный артиллерийский дивизион . 

 Подчинение 

 Командование дивизиона  Командир дивизионагв. капитан Андреев Дмитрий ТимофеевичНачальник штаба дивизионаст. лейтенант Кропта Яков СеменовичВоенный комиссар дивизиона'''
политрук Левин Давид Иосифович

Примечания

Литература

Ссылки 
http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome
 http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/271027-sbornik-prikazov-narodnogo-komissara-oborony-sssr-1941-1944-o-preobrazovaniyah-chastey-i-soedineniy-krasnoy-armii-v-gvardeyskie#mode/inspect/page/70/zoom/4
 

Воинские части и формирования, созданные в 1942 году

Разведывательные формирования СССР
Отдельные разведывательные артиллерийские дивизионы СССР во время Великой Отечественной войны